Die Little League World Series 1962 war die 16. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Mit der neuen Region Ferner Osten waren die Einteilungen auf einem Stand welcher bis zur Verdoppelung des Teilnehmerfeldes im Jahre 2001 gleich blieb.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1962
1962
Sportveranstaltung in South Williamsport